Соревнования в беге на 400 метров у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 1997 года прошли 5 августа.

Призёры

Предварительные забеги

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал 

NR — национальный рекорд, PB — личный рекорд, DQ — дисквалифицирован.

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1997